Fülep ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Fülep (1919–1986), ungarischer Archäologe und Museumsleiter
 Lajos Fülep (1885–1970), ungarischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Fülöp
 Ingeborg Fülepp (* 1952), kroatische Kuratorin, Medienkünstlerin und Hochschullehrerin